Фёдор Дми́триев:
 Дмитриев, Фёдор Александрович (род. 1984) — российский баскетболист.
 Дмитриев, Фёдор Анатольевич (род. 1978) — российский сценарист, режиссёр анимационного кино.
 
 Дмитриев, Фёдор Павлович (1925—1997) — Герой Советского Союза.